Черенко́в (Черенко́ва) — фамилия.

Известные носители 
 Черенков, Александр Алексеевич (1955—2020) — актёр театра и кино
 (род. 1954) — украинский политик.
 Черенков, Алексей Васильевич (1911—1967) — советский государственный и политический деятель.
 Черенков, Андрей Николаевич (род. 1976) — российский футболист и тренер.
 Черенков, Иван Максимович — Герой Советского Союза.
 Черенков, Лев Николаевич (1936—2016) — советский и российский этнограф, языковед.
 Черенков, Михаил Николаевич (род. 1978) — русско-украинский религиозный деятель и философ религии, общественный деятель.
 
 Черенков, Роберт Дмитриевич (1937—2018) — советский хоккеист, тренер.
 Черенков, Фёдор Фёдорович (1959—2014) — советский и российский футболист.
 Черенков, Юрий Дмитриевич (1958—2020) — советский и украинский футболист.